est une expression anglo-saxone signifiant « ne peut pas ralentir ». Elle peut faire référence à :

 , album de  sorti le  ;
 , album de Lionel Richie sorti le  ;
 , album de Saves the Day sorti le .

Voir aussi